

Sigle 
 Campionati Nazionali Universitari
 Università Nazionale di Černivci ()

Codici 
 CNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chanute Martin Johnson, Chanute (Kansas), Stati Uniti
 cnu – codice ISO 639-3 della lingua chenoua